Europameisterschaft 2020, EM 2020 oder Euro 2020 bezeichnet Europameisterschaften, die im Jahr 2020 stattfanden bzw. geplant waren:

 Badminton-Europameisterschaft 2020
 Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft 2020
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2020, vom 15. bis 20. September 2020 in Jūrmala
 Bob-Europameisterschaft 2020
 Fußball-Europameisterschaft 2020, verschoben auf 2021
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2020, vom 3. bis 20. Dezember 2020 in Dänemark
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2020, vom 9. bis zum 26. Januar 2020 in Österreich, Schweden und Norwegen
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2020
 Karate-Europameisterschaft der Jugend, Junioren & U21 2020
 Leichtathletik
 Leichtathletik-Europameisterschaften 2020, abgesagt, geplant vom 26. bis 30. August in Paris
 Leichtathletik-U18-Europameisterschaften 2020, geplant vom 16. bis 19. Juli in Rieti, abgesagt
 Rennrodel-Europameisterschaften 2020, 18. und 19. Januar 2020 in Lillehammer
 Ringer-Europameisterschaften 2020, 10. bis 16. Februar 2020 in Rom

Außer der Fußball-Europameisterschaft wurden auch andere Europameisterschaften aus dem Jahr 2020 ins Jahr 2021 verschoben, siehe Europameisterschaften 2021.

!Europameisterschaft 2020
2020